Милет:
 Милет () — древний город в Малой Азии
 Милет () — в греческой мифологии эпоним Милета
 Милет () — в греческой мифологии царь Лаконии
 (1630) Милет — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 28 февраля 1952 года.

См. также 
 Милетская школа философии
 Милетские рассказы
 Миллет
 Милето